Synagogue Neve Shalom (Istanbul)
 Synagogue Neve Shalom (Paramaribo)